Марки́зио () — итальянская фамилия.

 Маркизио, Барбара (1833—1919) — итальянская оперная певица, сестра Карлотты.
 Маркизио, Карлотта (1835—1872) — итальянская оперная певица, сестра Барбары.
 Маркизио, Клаудио (род. 1986) — итальянский футболист, полузащитник.

См. также 
 Маркиз